Saada kan syfta på:

Geografi

Jemen 

 Şa‘dah (distrikt i Jemen), Sadah, 
 Sa'dah (guvernementshuvudort i Jemen), Sadah, Şa‘dah,

Marocko 

 Saada (stamområde), Marrakech-Tensift-Al Haouz, 
 Saada (kommun), Marrakech-Tensift-Al Haouz, Marrakech, 

Robotskapade Jemenförgreningar
Robotskapade Marockoförgreningar